Karl Ziegler (schrijver) (1812-1877 ), een Oostenrijkse schrijver
 Karl Ziegler (kunstschilder) (1866-1945), een Oostenrijks-Hongaarse kunstschilder
 Karl Ziegler (operazanger) (1886-1944 ), een Duitse operazanger
 Karl Ziegler (scheikundige) (1898-1973), een Duitse scheikundige en Nobelprijswinnaar
 Karl Ziegler (wielrenner) (1919-2019), een Duitse wielrenner